Slov"jans'k – città dell'Ucraina il cui nome russo è Slavjansk
 Slavjansk-na-Kubani – città della Russia nel Territorio di Krasnodar